Baixa Verde kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 João Câmara (ort), Rio Grande do Norte, 
 Itamaracá, ort, Pernambuco, Ilha de Itamaracá, 

Robotskapade Brasilienförgreningar